Xiangqiao bezeichnet:

 Xiangqiao (湘桥区), Stadtbezirk von Chaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xiangqiao (Qichun) (向桥乡), Gemeinde im Kreis Qichun in der chinesischen Provinz Hubei
 Xiangqiao (Lintong) (相桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lintong in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xiangqiao (Xiangqiao) (湘桥街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Guangdong